Názvům Blackbird, Blackbirds připadá více významů.

Geografie 
 Blackbird Leys – obec ve Spojeném království

Doprava 
 Lockheed SR-71 Blackbird – vojenský průzkumný letoun

Film a televize 
 The Blackbird – film z roku 1926 od režiséra Toda Browninga
 The Black Bird – film z roku 1975
 Blackbird (film, 2007)
 Blackbird (film, 2012)
 Blackbird (film, 2014)

Hudba

Umělci 
 Blackbird (skupina)
Blackbird (1988)
Blackbird (1989)
Blackbird (1992)
 The Blackbirds (norská hudební skupina) 
 The Blackbirds (německá hudební skupina)
 The Blackbirds (jihoafrická hudební skupina)
 The Blackbyrds – americká R&B skupina

Alba 
 Blackbird (album, Alter Bridge)
 Blackbird (album, Dan Sultan)
 Blackbird (album, Fat Freddy's Drop)

Písně 
 „Blackbird“ (píseň, The Beatles), 1968
 „Blackbird“ (píseň, Alter Bridge) – píseň ze stejnojmenného alba 2007
 „Blackbird“ – píseň Benna Benassi z alba …Phobia
 „Blackbird“ – píseň Dido z alba Girl Who Got Away
 „Blackbirds“ – píseň Erina McKeowna z alba Distillation
 „Blackbird“ – píseň Graves
 „Blackbird“ – píseň Marcy Playground z alba Leaving Wonderland… in a Fit of Rage
 „Blackbird“ – instrumentální píseň Mikea Oldfielda z alba Light + Shade
 „Blackbird“ – píseň Silly Wizard z alba Live Wizardry
 „Blackbird“ – píseň Niny Simone z alba Nina Simone with Strings
 „Black Bird“ – píseň The Beautiful Girls z roku 2003
 „Blackbird“ – píseň Third Day z alba Third Day
 „Blackbirds“ – píseň Linkin Park z videohry 8-Bit Rebellion!
 „The Blackbird“ – píseň The Wurzels
 „Blackbird“ – píseň Fat Freddy's Drop
 „Blackbird“ – píseň Sarah McLachlan